Příjmení Coffman nosí více různých osob:

 Amber Coffman (* 1984) – americká zpěvačka a kytaristka
 Elaine Coffman (* 1942) – americká spisovatelka
 Mike Coffman (* 1955) – americký politik